Příjmení Knoll nosí tyto osobnosti:

 Adolf Knoll (* 1954), český výzkumný pracovník a knihovník
 Alfred Knoll (1823 – 1893), českoněmecký politik, poslanec Českého zemského sněmu
 Eduard Knoll (1839 – 1890), českoněmecký politik, starosta Karlových Varů
 Franz Knoll (přelom 18. a 19. století), stavitel a truhlářský mistr v Karlových Varech
 Jakub Knoll (* 1991), český automobilový závodník a mistr ČR v autokrosu
 Josef Leonhard Knoll (1775 – 1841), český pedagog, děkan filozofické fakulty univerzity v Olomouci a rektor pražské univerzity
 Kryštof Knoll, český katolický duchovní, opat vyšebrodského kláštera v 16. století
 Mark Knoll, kanadský rychlobruslař v 90. letech 20. století a počátkem 21. století
 Ondřej Knoll (1883–1960), český fotograf
 Philipp Knoll (1841–1900), českoněmecký lékař, poslanec Českého zemského sněmu
 Richard Knoll (1893 - 1973), český kynolog
 Rudolf Knoll (český politik) (1844–1914), českoněmecký politik, poslanec Českého zemského sněmu
 Silke Knollová (* 1967), německá atletka
 Václav Knoll (1964–2010), český astronom
 Václav Knoll (voják) (1917–1969), československý zahraniční voják, major a palubní střelec Royal Air Force
 Vilém Knoll, český právník, proděkan Právnické fakulty Západočeské univerzity
 Xenia Knollová (* 1992), švýcarská tenistka